Latyschew ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Dmitrijewitsch Latyschew (1907–1973), russischer Kernphysiker und Hochschullehrer
 Nikolai Gawrilowitsch Latyschew (1913–1999), sowjetischer Fußballschiedsrichter
 Pjotr Latyschew (Pjotr Michailowitsch Latyschew; 1948–2008), russischer Politiker
 Wassili Wassiljewitsch Latyschew (Basilius Latyschew; 1855–1921), russischer Epigraphiker